Сметанич — еврейская фамилия.

 Сметанич, Вадим Сергеевич — советский географ.
 Сметанич, Валентин Иосифович (известный также под псевдонимом Стенич; 1898—1938) — русский поэт и переводчик.
 Сметанич, Дмитрий Вадимович (род. 1959) — советский и израильский экономист, предприниматель, сын В. С. Сметанича.
 Сметанич, Осип Семёнович (?—1934) — русский коллекционер живописи и меценат, отец В. И. Сметанича.
 Сметанич, Соломон Донович (1896—1975) — журналист, редактор, дипломат (консул СССР в Кенигсберге, 1932—1934) и член Верховного Суда СССР; почётный гражданин Полтавы.
 Сметанич, Яков Соломонович — советский и израильский математик и логик (см. Логика Сметанича), сын С. Д. Сметанича.

Также 
 Олимп Валерианович Сметанич, Анатолий Олимпович Сметанич и Валериан Олимпович Сметанич — персонажи пьесы Николая Эрдмана «Мандат».